Mužská dvouhra Geneva Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže ženevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. V sezóně 2020 se událost nekonala kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl německý tenista Alexander Zverev, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal třetí nasazený Nor Casper Ruud, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou dvojku Denise Shapovalova po dvousetovém průběhu 7–6(8–6) a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jeho druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
ATP Tour 2021